Русская азбука:

 Любой букварь русского языка.
 Часто употребляется как синоним для русского алфавита
 Учебник В. А. Золотова, выдержавший до 30 изданий